Liedjes
 Someday (Neil Young) (1989), een lied van Neil Young
 Someday (Mariah Carey) (1991), een lied van Mariah Carey
 Someday (Zebrahead) (1999), een lied van Zebrahead
 Someday (The Strokes) (2001), een lied van The Strokes
 Someday (Nickelback) (2003), een lied van Nickelback
 Someday (I Will Understand) (2005), een lied van Britney Spears
Album
 Someday (Yanni) (1999), een compilatiealbum van Yanni
Films
 Someday (film) (1935), een Amerikaanse film
 Someday (2011), een Japanse film
Literatuur
 Someday (Isaac Asimov), een kort verhaal van Isaac Asimov